Say Somethin''', een nummer van Gloria Gaynor op het album I Have a Right uit 1979
 [[Say Somethin' (Mariah Carey)|Say Somethin' (Mariah Carey)]], een nummer van Mariah Carey uit 2006
 Say Something (album), een album van Via Audio uit 2007
 Say Something (Timbaland), een single van Timbaland uit 2009
 Say Somethin'', een single van Austin Mahone uit 2012
 Say Something (A Great Big World), een nummer van A Great Big World uit 2014, waarvan ook een versie samen met Christina Aguilera is gemaakt
 Say Something (Karen Harding), de debuutsingle van Karen Harding uit 2015
 Say Something (Justin Timberlake), een nummer van Justin Timberlake, in samenwerking met Chris Stapleton, uit 2018
 Say Something (Lucas & Steve)